Kiepe bezeichnet:

 Kiepe, eine Tragevorrichtung
 Kiepe (Einheit), ein altes Stückmaß
 Kiepe Electric, ein Unternehmen
 Die Kiepe, von 1953 bis 1968 die literarische Hauszeitschrift des Verlages Kiepenheuer & Witsch

Kiepe ist der Familienname folgender Personen:
 Folkert Kiepe (* 1947), deutscher Jurist und von 1991 bis 2012 Beigeordneter des Deutschen Städtetags
 Heinrich „Heinz“ Kiepe (1931–2020), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Marcus Kiepe (* 1966), deutscher Schauspieler